La Eastern European Superleague 2022 sarà la 4ª edizione dell'omonimo torneo di football americano. Ha valore di campionato nazionale russo.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

Recuperi 1

4ª giornata

5ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Semifinali

Finale 3º - 4º posto

IV Finale

IV Finale

Verdetti 
   Campioni della Russia 2022

Marcatori
Mancano i dati della finale 3º - 4º posto.

 Miglior marcatore della stagione regolare: Ni (), 60
 Miglior marcatore dei playoff: Ni (), 24
 Miglior marcatore della stagione: Ni (), 84

Note

Voci correlate 
Campionato russo di football americano
Eastern European Superleague
Ženskaja Liga Amerikanskogo Futbola 2022
EESL Pervaja Liga 2022
EESL Vtoraja Liga 2022
EESL Osennjaja Liga 2022

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

 2022